Верапаз има више значења:

 Верапаз (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Верапаз (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Верапаз (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Верапаз (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Верапаз (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику